Râul Pleșu se poate referi la:

 Râul Pleșu - afluent al Jaleșului, situat în județul Gorj
 Râul Pleșu - afluent al Siretului, situat în județul Botoșani
 Râul Pleșu - afluent al Teleajenului, situat în județul Prahova
 Râul Pleșu - afluent al Crișulului Repede, situat în județul Cluj
 Râul Pleșu - afluent al râului Priboiașa, situat în județul Vâlcea